Miracle on 34th Street puede referirse a:

Miracle on 34th Street es una película de 1947 ganadora de 3 Premios de la Academia;  
The Miracle on 34th Street, película de televisión de 1955 protagonizada por Thomas Mitchell como Kris Kringle;  
Miracle on 34th Street (1959), película de televisión de 1959 protagonizada por Ed Wynn;  
Miracle on 34th Street (1973), película de televisión de 1973 protagonizada por Sebastian Cabot; o 
Miracle on 34th Street (1994), remake del film original protagonizado por Richard Attenborough.